Die Damallsvenskan 1993 war die 6. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 24. April und dem 23. Oktober 1993 statt. 

Malmö FF sicherte zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) holte sich Anneli Andelén von Öxabäck/Mark IF mit 29 erzielten Toren.

Tabelle 

|}

Statistik 
481 Tore fielen in den 132 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 3,64. Der Zuschauerschnitt lag bei 148.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 1993